Климашин — русская фамилия.

Известные носители:

 Климашин, Александр Николаевич (род. 1981) — российский рэндзист, чемпион России (1997).
 Климашин, Виктор Семёнович (1912—1960) — советский художник-график, плакатист.
 Климашин, Вилли Викторович (1936 — 2018) — работник телевидения, ветеран альпинизма СССР.
 Климашин, Константин Алексеевич (род. 1961) — советский футболист, российский футбольный тренер.
 Климашин, Николай Васильевич (род. 1952) — сотрудник органов госбезопасности, генерал армии.
 Климашин, Фёдор Степанович (1930—2005) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда (1973).